Безводовка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Пилюгинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километров по прямой на юг-юго-восток от центра города Бугуруслан.

История
Названа по фамилии помещика Безводова.

Население
Население составляло 63 человека в 2002 году (русские 79%), 17 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района